Ghati si può riferire a:
 Ghati occidentali – Catena montuosa dell'ovest dell'India;
 Ghati orientali – Catena montuosa dell'est dell'India.

Pagine correlate 
Ghat